Флаг Константиновского района (Амурская область)
 Флаг Константиновского района (Донецкая область)
 Флаг Константиновского района (Ростовская область)